Taipei Open 2013, właśc. OEC Taipei WTA Challenger 2013 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2013 z cyklu Taipei Open rozgrywany w dniach 4–10 listopada 2013 roku w Tajpej na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Azji